Ad astra – frase latina che significa "Alle stelle" è il motto di diverse organizzazioni

Aziende
Ad Astra Aero – compagnia aerea svizzera 
Ad Astra Rocket Company – compagnia statunitense di razzi di propulsione

Cinema
Ad Astra – film del 2019 diretto da James Gray

Musica
Ad Astra – album del 2000 degli Spiritual Beggars